Светозар Георгиев Милетич е български офицер, майор, участник в Балканската война (1912 – 1913).

Биография 
Светозар Милетич е роден на 21 октомври 1871 г. в Скопие, в семейството на адвоката Георги Милетич и Евтимия Милетич (по баща Наумова). Брат е на историка Любомир Милетич. През 1896 г. завършва Военното на Негово Княжеско Височество училище в 17-и випуск и е произведен в чин подпоручик. Служи в 19-и пехотен шуменски полк и 30-и пехотен шейновски полк. Взема участие в Балканската война (1912 – 1913).

Майор Светозар Милетич загива в редовете на 33-ти пехотен свищовски полк на 27 януари 1913 г. на връх Севри кая по време на втората битка при Чаталджа, където е и погребан.

Военни звания 
 Подпоручик (1896)
 Поручик (15 ноември 1900)
 Капитан (1905)
 Майор

Родословие

Бележки

Източници 
 

Български майори
Български офицери от Македония
Седемнадесети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Български военни дейци от Балканските войни
Загинали през Балканските войни
Родени в Скопие
Български имигранти от Македония в София